Нарутовичский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Берёзовского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
В состав сельсовета входил 1 агрогородок и 6 деревень:

Примечания

Ссылки 
 Берёзовский райисполком

Упразднённые сельсоветы Берёзовского района (Брестская область)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании